Wicehrabiowie Hardinge 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1846–1856: Henry Hardinge, 1. wicehrabia Hardinge
 1856–1894: Charles Stewart Hardinge, 2. wicehrabia Hardinge
 1894–1924: Henry Charles Hardinge, 3. wicehrabia Hardinge
 1924–1979: Caryl Nicholas Charles Hardinge, 4. wicehrabia Hardinge
 1979–1984: Henry Nicholas Paul Hardinge, 5. wicehrabia Hardinge
 1984–2004: Charles Henry Nicholas Hardinge, 6. wicehrabia Hardinge
 2004 -: Andrew Hartland Hardinge, 7. wicehrabia Hardinge

Następca 7. wicehrabiego Hardinge: Thomas Henry de Montarville Hardinge

Linki zewnętrzne 
 leighrayment.com

Hardinge